Bananas (film), een film uit 1971 met Woody Allen en Louise Lasser;
Bananas (korte film), een korte film uit 2004 van Brett Hershey;
Bananas (platenlabel), een voormalig platenlabel en geluidsstudio in Haarlem;
Bananas!*, een documentaire geregisseerd door de Zweedse filmmaker en journalist Fredrik Gertten.